Джованни Антонио Марки, Джан Антонио Марки, Иоганнес Антониус Марки (, ; 1727—1807) — итальянский мастер музыкальных инструментов.

Биография 
Родился в 1727 году

Был учеником Джованни Флориано Гвиданти.

Оставил неизданный трактат об искусстве изготовления струнных инструментов (1786) — возможно, первый подробный труд этого рода, опубликованный к 200-летию этого сочинения с комментариями современного скрипичного мастера Роберто Регацци.

Умер в 1807 году.

Примечания 

Скрипичные мастера
Родившиеся в 1727 году
Умершие в 1807 году